Магістратура (; ) — влада, управління, відомство; сукупність вищих державних посад.

 Магістратура — поняття, яке відобража́є освітній рівень у ЗВШ.
 Магістратура (Стародавній Рим) — загальна назва державних посад в Стародавньому Римі.
 Магістратура — суддівський корпус.

Посилання 
 Магістратура  //